Эренкрейц — фамилия:

 Эренкрейц, Серафим Филиппович — Георгиевский кавалер; майор; № 7849; 26 ноября 1847.
 Эренкрейц, Тимофей Филиппович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8256; 26 ноября 1849.